Luis Marín Barahona mais conhecido como Luis Marín, nasceu em Santiago, 18 de Maio de 1983 é um futebolista chileno que joga atualmente pelo Unión Española  .

Carreira

Início
Marin iniciou sua carreira no divisão inferior clube de Cerro Villa de Berlim, em Os Prazeres de Valparaíso até 2002, depois veio a encontrar o clube Audax Italiano, clube chegou até o ano 2003 Marcelino empregador através de Espina. Depois de estar na substituição e têm falta de oportunidade para muitos anos, decidiu rescindir o contrato e ir Audax Lota Schwager em 2007, no ano seguinte, o time foi rebaixado para a Primeira B.

Unión Española
Em 2008 foi para o Unión Española e ficou na reserva de Cristián Limenza e só jogou uma partida contra o Cobresal. Em 2009, Luis Marín foi o goleirotitular, após a lesão Limenza. No Apertura em 2009, Luis Marín tinha jogado uma partida contra o Everton de Viña del Mar partida que saiu vencedor 1-0. Além disso defendeu duas penalidades uma Rodrigo Ramirez e os outros Jaime Riveros depois de nove jogos e mais apto Christian Limenza voltou de lesão, assim deixando Luis na reserva, até o final da Apertura. No encerramento do torneio, teve mais continuidade e ganhou-o a posição definitivamente de Limenza e jogou a maioria dos jogos.

Seleção Chilena
Foi uma das grandes surpresas da lista de Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010. O goleiro da Unión Española de Chile não disputou nenhuma partida das eliminatórias sul-americanas e só estreou pela seleção no último mês de maio, em amistoso contra Trinidad e Tobago na cidade de Iquique.

A inclusão do seu nome na convocação final para a primeira edição africana da história do Mundial pegou a imprensa chilena de surpresa, já que os jornalistas apostavam no jovem Cristopher Toselli para o posto de terceiro goleiro.

Marín, que irá brigar para ser o reserva imediato do titular Claudio Bravo, enfrentou muitas dificuldades no início da carreira, sobretudo quando foi rejeitado por Santiago Wanderers e Colo Colo em 2002.

Dotado de porte físico privilegiado e reflexos notáveis, o arqueiro teve de correr atrás de outros clubes, e apenas em 2008 conseguiu se firmar definitivamente em um time de primeira divisão ao acertar com o Unión Española, após experiências no Audax Italiano e no Lota Schwager.

"Talvez me tenha faltado um pouco de sorte para que eu pudesse aparecer antes, mas não me arrependo de nenhuma decisão", garantiu Marín, que em 2009 ficou famoso graças a um jogo curioso. No Torneio Apertura, o goleiro defendeu duas cobranças de pênalti contra o Everton de Viña del Mar e garantiu a vitória do seu time por 1 a 0.

Ligações externas
 Perfil no site da FIFA
 Ficha no site da Unión Española

Futebolistas do Chile
Futebolistas do Audax Italiano La Florida
Futebolistas do Club de Deportes Lota Schwager
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club Deportivo O'Higgins
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas do Sporting Kansas City
Futebolistas do Club Deportivo Palestino
Futebolistas do Club de Deportes Temuco
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010